De Rally van Nieuw-Zeeland 2004, formeel 35th Propecia Rally New Zealand, was de 35e editie van de Rally van Nieuw-Zeeland en de vierde ronde van het wereldkampioenschap rally in 2004. Het was de 379e rally in het wereldkampioenschap rally die georganiseerd wordt door de Fédération Internationale de l'Automobile (FIA). De start en finish was in Auckland.

Programma

Resultaten

Statistieken

Klassementsproeven

Kampioenschap standen

Rijders

Constructeurs 

 Noot: Enkel de top 5-posities worden in beide standen weergegeven.

Externe links 
  Onofficiële resultaten op juwra.com
  Onofficiële resultaten op ewrc-results.com

Nieuw
Rally van Nieuw-Zeeland
Sportevenement in Auckland